Aziende Agricole Planeta, azienda vitivinicola siciliana
Grupo Planeta, gruppo editoriale spagnolo
Planeta DeAgostini, società editoriale spagnola, joint venture tra Grupo Planeta e De Agostini
Planeta Eskoria, album degli Ska-P del 2000
Planeta Paulina, album di Paulina Rubio del 1996
Planeta Rica, comune della Colombia nel Dipartimento di Córdoba
Planeta Siqueiros, documentario del regista José Ramón Mikelajáuregui del 1995
Premio Planeta, premio letterario spagnolo